

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Baptiste de Montsaulnin, (1771-1846), homme politique français ;
 François de Montsaulnin, (1838-1910), homme politique français.

Homonymie de patronyme